Списак река у Словенији  по дужини на словеначкој територији.